D'Oliphant, een landgoed op het eiland Voorne
De Oliphant (Amsterdam), een kantoorgebouw in Amsterdam
De Olyphant (Haarlem), een voormalige bierbrouwerij in Haarlem
De Olyphant (Utrecht), rijksmonument aan de Oudegracht in de Nederlandse plaats Utrecht

Zie ook
Olifant
Oliphant